Das Water of Tarf ist ein Fluss mit mehreren Zuläufen in den südlichen Grampians in der schottischen Council Area Angus. Er entspringt südlich von Cock Cairn nahe der Grenze zwischen Angus und Aberdeenshire, fließt dann fast 13 km in südsüdöstlicher Richtung durch Glen Tarf und mündet in der Nähe von Tarfside in den North Esk.

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
Fluss in Angus (Schottland)
1Tarf, Water of